Pandaceae – rodzina roślin okrytonasiennych z rzędu malpigiowców. Obejmuje trzy rodzaje liczące 15 gatunków, z czego 10 należy do rodzaju Microdesmis. Rośliny te występują w Azji południowo-wschodniej oraz w tropikalnej Afryce. Z nasion gatunku Panda oleosa lokalnie pozyskuje się olej stosowany do celów spożywczych. Twarde drewno drzew z rodzaju Microdesmis używane jest do wyrobu narzędzi (np. rękojeści).

Morfologia 
Zawsze zielone drzewa i krzewy. Liście są skrętoległe, niepodzielone, i wyrastają na cienkich długopędach, tak że wygląda to razem jak liść złożony. Liście są pierzasto użyłkowane, owłosione prostymi włoskami, u nasady zwykle asymetryczne, z blaszką na brzegu całą lub ząbkowaną. U nasady wyrastają nierówno osadzone przylistki (jeden wyżej od drugiego). Groniaste kwiatostany wyrastają na końcach pędów lub z pnia (kaulifloria). Przysadki są drobne. Kwiaty niewielkie, promieniste, jednopłciowe (rośliny są dwupienne). Kielich i korona pięciokrotna. Pręciki w liczbie 5 do 15 są wolne, czasem wyrastają w dwóch okółkach o różnej długości nitek. Górna zalążnia powstaje z 2 lub 5 owocolistków i odpowiednio do tego podzielona jest na jednozalążkowe komory. Szyjka słupka jest krótka i zakończona jest prostym lub dwudzielnym znamieniem. Owocem jest pestkowiec.

Systematyka 
Rośliny tu zaliczane były różnie umieszczane w systemach klasyfikacyjnych, zazwyczaj jednak jako plemię Galerieae w obrębie wilczomleczowatych (Euphorbiaceae). W wyniku badań molekularnych wyodrębniane są jako rodzina w obrębie malpigiowców (Malpighiales). Taką też pozycję rodzina ta zajmuje w systemie APG III z 2009, APG IV z 2016  i według APweb.
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Podział na rodzaje
 Galearia Zoll. & Moritzi
 Microdesmis Hook. f. ex Hook.
 Panda Pierre

Przypisy 

Malpigiowce